Милдред Элла «Бейб» Дидриксон Захариас (; , Порт-Артур, Техас — , Галвестон, Техас) — американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная чемпионка и призёр летних Олимпийских игр, победительница 41 турнира LPGA Тура.

Ранние годы жизни 
Милдред Элла Дидриксон родилась 26 июня 1911 года в городе Порт-Артур, Техас в семье норвежских иммигрантов. Когда ей было 4 года, ураган разрушил пригороды её города и её семья переехала в город Бомонт, Техас.

Повзрослев, она сменила свою фамилию на Дидриксон. За свои спортивные успехи в школе она получила прозвище «Бейб» в честь бейсболиста Бейба Рута. 23 декабря 1938 года она вышла замуж за американского профессионального рестлера греческого происхождения Джорджа Захариаса и взяла его фамилию. С тех пор она стала известна как Бейб Захариас.

Ссылки 
 
 Бейб Захариас на сайте LPGA
 Биография на сайте ESPN

Персоналии:Бомонт (Техас)
Гольфисты США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Умершие от колоректального рака
Бегуны с барьерами США
Прыгуны в высоту США
Метатели копья США
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Национальный зал славы женщин
Награждённые Президентской медалью Свободы